Сульфат плутония(III) — неорганическое соединение,
соль плутония и серной кислоты
с формулой Pu(SO),
серо-голубые кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидраты — фиолетовые кристаллы.

Получение 
 Раствор сульфата плутония(IV) долго насыщают сернистым газом:

 Раствор сульфата плутония осаждают этанолом.

Физические свойства 
Сульфат плутония(III) образует серо-голубые кристаллы.

Не растворяется в этаноле.

Из водных растворов выделяется в виде кристаллогидрата состава Pu(SO)•7HO — фиолетовые кристаллы,
которые при высушивании в инертное атмосфере при 130-150°С полностью теряют воду.

Химические свойства 
 С сульфатами щелочных металлов образует двойные соли состава MPu(SO)•4HO.

Применение 
 Двойная соль NaPu(SO)•4HO используется в лантан-сульфатном способе разделения урана, плутония и продуктов деления.

Литература 
 
 
 
 

Соединения плутония
плутония